Dai Davies ist der Name von:

* Dai Davies (Boxer), walisischer Boxer
 Dai Davies (Fußballspieler) (* 1948), walisischer Fußballspieler
 Dai Davies (Politiker) (* 1959), walisischer Politiker
 Dai Davies (Rugbyspieler) (1925–2003), walisischer Rugbyspieler